Arroyo Tigre kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Arroyo Tigre, San Miguel Soyaltepec, ort, 
 Arroyo Tigre, San Felipe Usila, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar